Túnel — passagem subterrânea ou totalmente coberta
 Protocolo de tunelamento — conceito informática relacionado com a passagem de informações entre dois dispositivos
 Tunelamento quântico — conceito da mecânica quântica
 Tünel — funicular subterrâneo de Istambul, um dos mais antigos do mundo do seu género

Filmes 
 The Tunnel — de 	Carlo Ledesma, conhecido no Brasil como O Túnel
 Teo-neol — de Kim Seong-hun, conhecido no Brasil como O Túnel
 Tunnelen — de Pål Øie, conhecido no Brasil como O Túnel